

Toponyme 
 
Une région d'Afrique australe ;
Le Royaume zoulou (1818-1897) ;
KwaZulu, un bantustan en Afrique du Sud ;
KwaZulu-Natal, une province de la République d'Afrique du Sud ;
Le district du Zoulouland dans le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud ;
L'université du Zoulouland, en Afrique du Sud.

Autres 
Zoulouland, une bande dessinée de Georges Ramaïoli et René Durand.